Mănăstirea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mănăstirea (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Mănăstirea (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Mănăstirea (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mănăstirea (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Mănăstirea (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș

Daneben existieren mehrere Orte, die Mănăstirea in ihrem Namen enthalten.

Siehe auch:
 Mânăstirea